Хырбовэц (, Гырбовец, Гербовец):
 Хырбовэц — село в Каларашском районе Молдавии.
 Хырбовэц — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Новый Хырбовэц — село в Новоаненском районе Молдавии.